Headley hace referencia a:

Inglaterra 
 Headley (Basingstoke and Deane), Hampshire
 Headley (East Hampshire), Hampshire
 Headley (Surrey)